Cher henviser til flere artikler:

 Cher (født Cherilyn Sarkisian) – Armensk-amerikansk sangerinde
 Cher (departement) – Et fransk departement
 Cher (flod) – En biflod til Loire.